La Supercoupe des Pays-Bas 2004 () est la quinzième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Utrecht aux dépens de l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2004
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football en 2004
Sport aux Pays-Bas en 2004
Sport en août 2004
Compétition de football à Amsterdam